Sárbogárd beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Sárbogárd
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Sárbogárd
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Sárbogárd